Лас Охас има више значења:

 Лас Охас, Сентро де Рекуперасион (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Охас (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Охас (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Охас, Лас Охитас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Охас (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику